Lacrosse  puede referirse a:

 Lacrosse, juego de equipo 
 Lacrosse (banda), grupo musical de indie pop
 Lacrosse femenino, juego de equipo